Александр Ми́щенко:
 
 Мищенко, Александр Сергеевич (род. 1941) — советский и российский учёный-математик, профессор.
 Мищенко, Александр (род. 1997) — германский и киргизский футболист.